

Patronymes 

 Bartolomeo Caporali (v.1420-v.1505): peintre italien
 Cesare Caporali (1531-1601) : poète italien
 Giovanni Battista Caporali (v.1476-v.1560) : architecte et peintre italien
 Diogo Caporali Chiapetti (1984- ) : joueur de volley-ball brésilien

Autre 

 Palazzo Caporali : palazzo du centre historique de Cesena en Émilie-Romagne